Ponç I de Cervera (-1130), conegut també com a Ponç Hug de Cervera o Ponç I de Bas, castlà del castell de Cervera, senyor feudal i posteriorment vescomte de Bas
 Ponç II de Cervera (-1155), conegut també com a Ponç II de Bas, senyor feudal i vescomte de Bas
 Ponç III de Cervera (-1195), conegut també com a Ponç III de Bas, vescomte regent de Bas